

Muzyka 
 skale instrumentów muzycznych
 skala muzyczna

Psychologia 
 skala IQ Stanford-Bineta
 skala staninowa
 skala stenowa
 skala tenowa
 skala tetronowa
 skala Wechslera
 skala Ravena

Medycyna 
 skala Apgar
 skala AVPU
 skala BSF
 skala Glasgow
 skala Tannera

Chemia/Fizyka

Skala temperatur 
 skala bezwzględna temperatur
 skala Celsjusza
 skala Fahrenheita
 skala Kelvina
 skala Rankine’a
 skala temperatur
 skala termometryczna

Geografia 
 skala Beauforta - określa siłę wiatru
 Skala (1035 m) – góra w Słowackim Raju

Skale twardości 
 skala Brinella
 skala Mohsa
 skala Rockwella
 skala Vickersa
 skala twardości

Inne skale fizykochemiczne 
 skala kolorymetryczna / skala barw
 skala pH

Metrologia, statystyka 
 skala pomiarowa
 skala dychotomiczna
 skala nominalna
 skala porządkowa
 skala interwałowa
 skala ilorazowa
 skala absolutna

Wykresy 
 skala liniowa
 skala logarytmiczna

Są też skale określające o ile dany obiekt został pomniejszony lub powiększony.
np.:
skala liczbowa= 1:500 000
skala mianowana= 1cm-5km
skala liniowa 

Skale są stosowane w mapach, ale również w projektach i rysunkach.

Inne skale 
 skala Torino
 skala mapy
 skala Mercallego - Cancaniego i Sieberga
 skala Richtera
 skala w modelarstwie
 skala Ballinga
 skala trudności dróg skalnych
 skala trudności tras narciarskich
 skala Kardaszowa
 skala Scoville'a

Przemysł 
 Skala – warszawski producent m.in. przyborów kreślarskich